General Velásquez puede referirse a:

 El General José Velásquez, militar chileno.
 La Avenida General Velásquez, importante arteria de Santiago.
 El Club Deportivo General Velásquez, equipo de fútbol de San Vicente de Tagua Tagua.
 El Club Deportivo General Velásquez, equipo de fútbol de Puchuncaví.
 El Eje General Velásquez, un ramal de la Autopista Central.